Ujaralik bezeichnet:
 Ujaralik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ujaralik (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland